Kajko i Kokosz – komiks Janusza Christy.
 Kajko i Kokosz – komputerowa gra przygodowa.
 Kajko i Kokosz – animowany film krótkometrażowy.
 Kajko i Kokosz – serial animowany.

Zobacz też 

 Kokosz